Finał K-1 World Grand Prix 2012 (K-1 World Grand Prix 2012 Final) − dziewiętnasty turniej finałowy cyklu K-1 World GP oraz pierwszy zorganizowany poza Japonią. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Chorwat Mirko Filipović, będący w przeszłości finalistą turnieju K-1 WGP z 1999 roku. Według wstępnych planów impreza miała odbyć się w grudniu 2012 roku w Nowym Jorku, jednak ze względów finansowych i organizacyjnych została przeniesiona na rok 2013 do Zagrzebia.

Uczestnicy 
Ośmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 14 października 2012 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2012 Final 16. Pierwotnie w turnieju miał wystąpić Australijczyk Ben Edwards, ale z niewyjaśnionych powodów wycofał się i został zastąpiony przez Badra Hariego.

Walki 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, TKO – techniczny nokaut
Uwagi: Dževad Poturak zastąpił Badra Hariego w półfinale z powodu kontuzji Marokańczyka.

Walka rezerwowa (3x3 min Ext.1R):
  Dževad Poturak vs  Serhij Łaszczenko – Poturak przez jednogłośną decyzję (3-0)

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Cătălin Moroșanu vs  Pawło Żurawlow – Żurawlow przez jednogłośną decyzję (3-0)
  Mirko Filipović vs  Jarrell Miller – Filipović przez jednogłośną decyzję (3-0)
  Badr Hari vs  Zabit Samiedow – Hari przez jednogłośną decyzję (3-0)
  Ismael Londt vs  Hesdy Gerges – Londt przez TKO (złamany nos), 1:42 3R

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Xie Chuang vs  Samo Petje – Chuang przez jednogłośną decyzję (3-0)

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Emil Zoraj vs  Edmond Paltatzis – Zoraj przez KO (kolano w korpus), 2R

Walka półfinałowa (3x3 min Ext.1R):
  Pawło Żurawlow vs  Mirko Filipović – Filipović przez jednogłośną decyzję (3-0)

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Toni Milanović vs  Jason Wilnis – Milanović przez KO (prawy sierpowy), 1R

Walka półfinałowa (3x3 min Ext.1R):
  Dževad Poturak vs  Ismael Londt – Londt przez TKO (kontuzja ręki), 1:25 2R

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Agron Preteni vs  Andrei Stoica – Preteni przez jednogłośną decyzję (3-0)

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Mladen Brestovac vs  Frank Muñoz – Brestovac przez jednogłośną decyzję (3-0)

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Mirko Filipović vs  Ismael Londt – Filipović przez jednogłośną decyzję (3-0)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki K-1 WGP 2012 - JapanMMA.pl

Turnieje K-1
2013 w sporcie